Vonones ist der Name folgender Herrscher:
Vonones (Indo-Skythen), índo-skythischer König, Regierungszeit ca. 75–65 v. Chr.
Vonones I., parthischer König, Regierungszeit ca. 6–12 n. Chr.
Vonones II., parthischer König, regierte im Jahr 51 n. Chr.